Scott Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Scott Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Scott Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Scott Creek (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River (Indischer Ozean) im Victoria.

in den Vereinigten Staaten:
 Scott Creek (Kalifornien) (auch Scotts Creek) im Santa Cruz County

Siehe auch:
 Scotty Creek